Monumento a las Víctimas del Comunismo puede referirse a:
 Monumento a las Víctimas del Comunismo, es una serie de estatuas en Praga, República Checa.
 Monumento a las Víctimas del Comunismo es un monumento que se encuentra en Washington D. C., Estados Unidos.